Stocka può avere diversi significati:

Geografia
Stocka è il nome di diverse località:

Stocka (Ardagger), frazione del comune di Ardagger, Bassa Austria

Stocka (Albaching), frazione del comune di Albaching, Baviera
 Stocka (Arnstorf), frazione del comune di Arnstorf, Baviera
 Stocka (Bernau am Chiemsee), frazione del comune di Bernau am Chiemsee, Baviera
 Stocka (Dietersburg), frazione del comune di Dietersburg, Baviera
 Stocka (Ergoldsbach), frazione del comune di Ergoldsbach, Baviera
 Stocka (Isen), frazione del comune di Isen, Baviera
 Stocka (Konzell), frazione del comune di Konzell, Baviera
 Stocka (Kröning), frazione del comune di Kröning, Baviera
 Stocka (Landau an der Isar), frazione del comune di Landau an der Isar, Baviera
 Stocka (Langquaid), frazione del comune di Langquaid, Baviera
 Stocka (Raubling), frazione del comune di Raubling, Baviera
 Stocka (Rohr in Niederbayern), frazione del comune di Rohr in Niederbayern, Baviera
 Stocka (Rosenheim), frazione del comune di Rosenheim, Baviera
 Stocka (Teublitz), frazione del comune di Teublitz, Baviera
 Stocka (Vachendorf), frazione del comune di Vachendorf, Baviera

Stocka (Nordanstig), area urbana del comune di Nordanstig, Gävleborgs län

Persone
 Kashira Stocka (* 1987), ballerina e coreografa polacca